Шу́бина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Шубина, Зинаида Александровна (1939—2008) — российский педагог, Заслуженный учитель РФ, директор таганрогской средней школы № 10.
 
 Шубина, Любовь Фёдоровна (1952—2015) — российский политический и государственный деятель, депутат Государственной Думы V созыва.
 Шубина, Людмила Егоровна (род. 1948) — советская гандболистка, олимпийский чемпион (1976).
 Шубина, Маргарита Валерьевна (род. 1966) — советская и российская актриса.
 Шубина, Мария Тимофеевна (род. 1930) — советская спортсменка (гребля на байдарках).
 Шубина, Марфа Трофимовна (1918—2011) — советский строитель. Герой Социалистического Труда (1958).
 Шубина, Нина Павловна (род. 1936) — российская непрофессиональная актриса.
 Шубина, Татьяна Ивановна (род. 1950) — депутат Госдумы РФ.
 Шубина, Эльвира Михайловна (1939—1999) — советская оперная певица (сопрано), народная артистка РСФСР. Топоним 
 Шубина — деревня в Черемховском районе Иркутской области России.